Шампро́нд-ан-Перше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 416,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шампронд-ан-Перше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампронд-ан-Перше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар